I Campionati europei di triathlon middle distance del 2016 (XI edizione) si sono tenuti a Walchsee in Austria, in data 4 settembre 2016.

Tra gli uomini ha vinto l'italiano Giulio Molinari, mentre la gara femminile è andata alla tedesca Julia Gajer.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2016
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2016
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2016

Campionati europei di triathlon middle distance
Triathlon nel 2016
Competizioni sportive a Walchsee